Ludzie
 Cornelis Tromp (1629–1691) – holenderski admirał, syn Maartena
 Henricus Tromp (1878–1962) – holenderski wioślarz
 Maarten Tromp (1598–1653) – holenderski admirał

Okręty holenderskie
 „Tromp”